Vinse la medaglia d'argento nella lotta libera ai Giochi olimpici estivi di  nella categoria pesi gallo.

Collegamenti esterni